Pevkófiton kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Pefkófyto, ort, Thessalien, Nomós Kardhítsas, 
 Pevkófiton (ort i Grekland), Attika, Nomarchía Anatolikís Attikís, 

Robotskapade Greklandförgreningar